SMS „Wiesbaden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Wiesbaden:
 SMS „Wiesbaden” – krążownik lekki typu Wiesbaden z okresu I wojny światowej
 SMS „Wiesbaden” – nieukończony krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich